Републиканска футболна дивизиясезон 1948/49
Групата е съставена от 10 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последния отбор отпада директно, а отборите заели местата от седмо до девето играят плейофи за оставане в републиканската футболна дивизията.

Класиране

Влизат 
 Септември (Плевен)
 Ботев (Пловдив)

Отпадат 
 Бенковски (Видин)
 Ботев (Бургас)

Резултати 

Ботев при ДНВ (Варна) започва сезона като ТВП и е преименуван след I кръг. Бенковски (Видин) започва сезона като Бенковски-Спортист и е преименуван след II кръг. ЦДНВ (София) започва сезона като Септември при ЦДВ. На полусезона клубът е преименуван на ЦДНВ като от него се отделя Септември (София) и е включен в Междузоновата футболна дивизия. Славия (Пловдив) започва сезона като Славия-Ченгелов и е преименуван на полусезона. Ботев (Бургас) започва сезона като Любислав. На полусезона клубът се обединява с Ударник (Бургас) и е преименуван на Ботев.

Плейофи

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София)

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1948/49
1948/49